Kładenci – wieś w Bułgarii, w obwodzie Błagojewgrad
 Kładenci – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz